Daniel — personagem bíblico
Livro de Daniel — parte do cânon bíblico
Daniel da Galícia — primeiro rei da Rutênia
Daniel (cantor)
Daniel (filho de Davi) — também conhecido como Quileabe

Geografia 
 Daniel (Utah)
 Daniel (Wyoming)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história

da:Daniel (drengenavn)
la:Daniel (praenomen)
sv:Daniel